Томас Харди:
  (1757—1804) — английский художник-портретист.
 Харди, Томас (1840—1928) — английский романист, новеллист и поэт.
 Харди, Томас (1769—1839) — вице-адмирал Королевского ВМФ Великобритании, баронет, член ордена Бани.
 Харди, Том (род. 1977) — британский актёр театра и кино.